Atarot – zbudowane w XIII wieku p.n.e. miasto Gadytów
 Atarot – niezidentyfikowane miasto Efraima
 Atarot – nieistniejący od 1948 roku moszaw w Mandacie Palestyny